Kengkou bezeichnet:

 Kengkou (Guangning) (坑口镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Kengkou (She) (坑口乡), Gemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Kengkou (Dinghu) (坑口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dinghu in der chinesischen Provinz Guangdong